Vältl ist der Familienname von:

 Petrus II. Vältl († 1459), deutscher Benediktiner
 Franz Vältl (1881–1953), deutscher Fotograf